Weißhappel bzw. Weisshappel steht für:

 Ludwig Weisshappel (auch: Weißhappel), österreichisches Unternehmen, bei seiner Schließung 2009 einer der ältesten Betriebe Wiens und ehemaliger k.u.k. Hoflieferant

Weisshappel bzw. Weisshappel ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Weißhappel (1880–1952), österreichische Opernsängerin
 Friedrich Weißhappel, auch Weisshappel (1875–1962), österreichischer Musiklehrer, Chorleiter und Kirchenmusiker
 Gustl Weißhappel (1925–2008), österreichischer Hörfunkmoderator und Schauspieler, siehe Gustl Weishappel
 Marie Weißhappel (1834–1898), österreichische Schauspielerin

Siehe auch:

 Weishappel